Svinninge har flere betydninger:
 Svinninge – en stationsby og et ejerlav i Svinninge Sogn, Holbæk Kommune
 Svinninge (Nørre Asmindrup) – en bydel og et ejerlav i Nørre Asmindrup, Odsherred Kommune
 Svinninge (Sværdborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sværdborg Sogn, Vordingborg Kommune
 Svinninge (Sverige)
 Svinninge (ejendom) – ejendom beliggende syv kilometer nord for Vordingborg
 Svindinge – en landsby i Nyborg Kommune

 Se også
 Svinningegård – beliggende i Holbæk Kommune
 Svinninge Kommune – tidligere kommune i Vestsjællands Amt
 Svinninge Vejle – beliggende ca. tre kilometer nordvest for Svinninge, tidligere Svinninge Stationsby
 Svinninge Sogn – sogn i Holbæk Provsti
 Svinninge Station tidligere station på Odsherredsbanen